Молохов — фамилия и топоним:

 Молохов — село в Бережанском районе Тернопольской области Украины.
 Молохов, Алексей Николаевич (1897—1966) — советский психиатр.

См. также 
 Молохово — деревня в Андреапольском районе Тверской области России
 Молоховка — река в Смоленской области России, приток Вихры
 Молоховская волость (Молохва) — старинная волость в Смоленских землях
 Молохта — река в Ивановской области России, приток Тезы